La Regione del Nord (ufficialmente Nord, in francese) è una delle 13 regioni del Burkina Faso. La capitale della regione è Ouahigouya.

Province
La regione è suddivisa in 4 province:
Loroum
Passoré
Yatenga
Zondoma

Note

Nord